Llista d'asteroides del 145001 al 146000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|145001-145100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|145101-145200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|145201-145300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|145301-145400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|145401-145500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|145501-145600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|145601-145700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|145701-145800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|145801-145900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|145901-146000 [ modifica]

|-
|}